Евролига — это международный баскетбольный турнир, в котором принимают участие сильнейшие клубы Европы. В сезоне 2008/2009 за победу боролись 24 клуба. «Финал четырех» прошёл в 2009 году в столице Германии — Берлине.

Формат 
Формат Евролиги состоит из четырех этапов. На первом этапе 24 команды делятся путём жеребьёвки на 4 группы по 6 команд в каждой группе. Клубы внутри каждой группы проводят по два матча друг с другом — на своей площадке и в гостях. По четыре лучших команды из каждой группы выходят во второй этап, где делятся на 4 группы по 4 команды в каждой группе. На этом этапе команды также играют друг с другом по два матча внутри групп. Клубы, занявшие два первых места в каждой группе выходят в 1/4 финала плей-офф, где играют до двух побед. Последним этапом является турнир Финал Четырех, на котором четыре лучшие команды собираются в один город, где разыгрывают чемпионский титул по системе плей-офф до одной победы.

Жеребьевка 
Жеребьевка регулярного сезона Евролиги прошла 8 июня 2008 года в городе Берлин, Германия. В ходе неё 24 команды были разделены на 4 группы:

Группа А. Маккаби Т-А (Израиль), Олимпиакос (Греция), Уникаха (Испания), Цибона (Хорватия), Ле Ман (Франция), Авеллино (Италия).

Группа В. Сиена (Италия), Барселона (Испания), Панатинаикос (Греция), Жальгирис (Литва), Сопот (Польша), Нанси (Франция).
 
Группа С. Таугрес (Испания), Фенербахче (Турция), Виртус Р (Италия), Олимпия (Словения), Ховентуд (Испания), Альба (Германия).
 
Группа D. ЦСКА (РОССИЯ), Партизан (Сербия), Реал (Испания), Эфес Пилсен (Турция), Милан (Италия), Паниониос (Греция).

 Курсивом выделены представители России.

Первый этап

Группа А

Группа В

Группа C

Группа D 

 Примечание: М — место, И — количество игр, В — выигрыши, П — поражения, % — процент выигранных игр, ОН — очки, набранные во время всех игр, ОП — очки, пропущенные во время всех игр, Р — разница очков во всех играх, О — очки.

Топ 16

Группа E

Группа F

Группа G

Группа H

1/4 финала 

Серии пройдут по схеме «2-2-1». Клубы, указанные первыми, имеют преимущество своей площадки. Матчи состоялись 24, 26, 31 марта, 2 и 8 апреля.

Финал Четырех

1/2 финала

Матч за 3-место

Финал

Статистика чемпионата 
MVP Финала четырех  Вассилис Спанулис, Панатинайкос

Очки

Подборы

Передачи

Примечания

См. также 
 Кубок вызова ФИБА 2008/2009
 Кубок Европы по баскетболу 2008/2009

Ссылки 
 Официальный сайт турнира

Евролига
2008 год в баскетболе
2009 год в баскетболе